SP Tre Fiori is een San Marinese voetbalclub uit Fiorentino. De club werd opgericht in 1949 en de clubkleuren zijn blauw en geel.

Erelijst 
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
! bgcolor=DDDDDD |Kampioenschap || bgcolor=DDDDDD |Aantal || bgcolor=DDDDDD |Winnaar in:
|-
| Campionato Sammarinese || 7 || 1988, 1993, 1994, 1995, 2009, 2010, 2011
|-
| Coppa Titano || 7 || 1966, 1971, 1974, 1985, 2010, 2019
|-
| Trofeo Federale || 2 || 1991, 1993
|-
| Supercup || 1 || 2019
|}

 In Europa 
Het werd in 2022 de eerste club uit de dwergstaat ooit die in Europa de eerste voorronde overleefde (door te winnen van het Luxemburgse Fola Esch) en naar de tweede kwalificatieronde mocht. Daar strandde het tegen het Faeröerse B36 Tórshavn.Uitslagen vanuit gezichtspunt SP Tre Fiori

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien San Marino
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Tre Fiori